Финал четырёх розыгрыша Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2016/17 прошёл в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» с 14 по 16 апреля 2017 года.

Арена

Команды

История встреч

Сетка

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Жирным шрифтом выделена стартовая пятёрка, в графах: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Итоговое положение участников Финала четырёх 

 Примечание: В скобках указано количество выступлений в финальных турнирах (Финал четырёх, Финал восьми) Евролиги с сезона её образования (1991/92)

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2017 год в баскетболе